Оцуп (Оцеп) — еврейская фамилия.

 
 Оцуп, Георгий Авдеевич (псевдоним Раевский, 1897—1963) — русский поэт. 
 Оцуп, Диана Александровна (Каренне, 1897—1968) — актриса немого кино.
 Оцуп, Иосиф Адольфович (1875—1934) — русский и советский фотограф.
 Оцуп, Людмила Александровна (более известна под фамилией Ширяева; 1924—1996) — канадский балетмейстер и педагог.
 Оцуп, Николай Авдеевич (1894—1958) — русский поэт и переводчик.
 Оцуп, Педро (1918—2000) — испанский архитектор (Cala Fornells).
 Оцуп, Пётр Адольфович (1883—1963) — советский фотограф.
 Оцуп, Сергей Авдеевич (1886—1974) — военный инженер, немецкий и испанский кинопродюсер, меценат; муж звезды немого кино Александры Зориной.